Гінда Володимир Васильович (* 1979) — український історик, дослідник історії України у Другій світовій війні, кандидат історичних наук.
 Гінда Іван Ілліч — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Міхай-Віорел Гінда (* 1949) — румунський шахіст, міжнародний майстер.
 Гінда Олена Миколаївна (* 1956) — українська фольклористка, літературознавець, доктор філологічних наук.

Гінда (Гіндае) — місто в регіоні Семенаві-Кей-Бахрі.

Гінда — село у повіті Бістріца-Несеуд; адміністративно підпорядковане місту Бистриця.

Гінда — переписна місцевість в окрузі Йоло штату Каліфорнія.